Черезоле-Альба () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2128 человек (2008 г.), плотность населения составляет 58 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 12040. Телефонный код — 0172.

Покровителем коммуны считается святой Иоанн Креститель, празднование в понедельник после первого воскресения сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ceresoledalba.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики